Desiderata kan syfta på:

 Desiderata – en text skriven av Max Ehrmann
 344 Desiderata – en asteroid
 Desiderata – ursprugsnamnet för Desirée och Desideria

Personer
 Desiderata av Lombardiet (700-talet), drottning gift med Karl den store